A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női könnyűsúlyú versenyszámát a harmadik napon, július 28-án rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben.

Az aranyérmet a japán világbajnok, Macumoto Kaori nyerte, a döntőben az Európa-bajnok, román Corina Căprioriut győzte le. A döntőben hosszabbításra került sor, melynek során szabálytalan gáncsért a bírók leléptették a román sportolót. A harmadik helyen az amerikai Marti Malloy valamint a francia Automne Pavia végzett.

A magyar Karakas Hedvig az ötödik helyet szerezte meg. Karakas az első körben a spanyol Concepción Bellorínt, a második körben pedig a brazil Rafaela Silvát győzte le. A negyeddöntőben Corina Căprioriuval vívott nagy csatát, melynek végén bírói döntéssel maradt alul a román sportolóval szemben. Ezzel a vigaszágra került, ahol először legyőzte az orosz Irina Zablugyinát, majd a bronzmérkőzésen a francia Automne Paviától szenvedett vereséget.

Eredmények 

H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 

N57